Col·lector (construcció), canonada de transport per gravetat d'aigües residuals 
 Col·lector d'admissió, peça d'un motor que serveix per conduir, mitjançant una sèrie de tubs, els gasos des del carburador cap als cilindres 
 Col·lector d'escapament, tub que serveix per conduir els gasos de la combustió d'un motor des de la culata fins al tub d'escapament 
 Col·lector d'impulsió 
 Col·lector (motor elèctric), sistema d'anells que manté contacte elèctric entre les bobines del rotor i les escombretes 
 Col·lector tèrmic solar és el sistema preparat per captar l'energia del Sol;
 Col·lector, és una connexió d'un transistor, i
 Col·lector (mineria), reactiu té com a missió impregnar les partícules de mena en la flotació directa perquè se separin l'aigua per efecte hidròfob i s'enganxin a les bombolles generades i d'aquesta forma ascendeixin formant part de les escumes de concentrat